Шипман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шипман, Гарольд (1946—2004) — британский серийный убийца-врач, орудовавший в пригороде Манчестера Хайде.
 Шипман, Джамар (род. 1985) — американский рестлер, более известный как Джей Литал.
 Шипман, Мадисин (род. 2002)— американская актриса, певица, танцовщица.